Thomas County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Thomas County (Georgie) – okres státu Georgie
 Thomas County (Kansas) – okres státu Kansas
 Thomas County (Nebraska) – okres státu Nebraska